Kosovo
 Oraovica (Kosovska Kamenica), een plaats in de Kosovaarse gemeente Kosovska Kamenica
 Oraovica (Zvečan), een plaats in de Kosovaarse gemeente Zvečan

Servië
 Oraovica (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac
 Oraovica (Preševo), een plaats in de Servische gemeente Preševo